Proba de sabie masculin pe echipe la Campionatul Mondial din 2013 s-a desfășurat pe 10 august la Budapesta.

Medaliate

Rezultate

Faza finală

Prima jumătate

A 2-a jumătate

Meciuri de clasament

Tablou de 5-8

Tablou de 9-16

Tablou de 13-16

Clasament final

Referințe
  Tabloul  pe En Garde
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2013